Alberto Dalla Volta – vittima dell'Olocausto
 Amedeo Dalla Volta – psicologo e medico legale italiano
 Riccardo Dalla Volta – economista italiano
 Vittorio Dalla Volta – matematico italiano